Bolschaja Poljana ist der Name folgender Orte in Russland:

 Bolschaja Poljana (Lipezk) in der Oblast Lipezk
 Bolschaja Poljana (Kaliningrad) in der Oblast Kaliningrad (Paterswalde)